Detta är en lista över de 283 kommunerna i departementet Finistère i Frankrike.

Finist
Kommuner Finist